Мазатан има више значења:

 Мазатан (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Мазатан (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазатан (Мазатан, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазатан (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мазатан (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мазатан, Сан Франсиско Мазатан (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Мазатан (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Мазатан (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Општина Мазатан (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Мазатан (Мазатан, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мазатан (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику